

Nom de famille 

 Antoni de Fluvià, grand maître des Hospitaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem.
 Armand de Fluvià (1931-), généalogiste et militant des droits LGBT en Espagne.

Toponyme 

 Le Fluvià, fleuve côtier de Catalogne;
 La Via Fluvia, voie verte reliant la vallée du Rhône à la Loire, en France;
 La zone de secours Fluvia, l'une des 34 zones de secours de Belgique.